

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Giże – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Giże – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko 
 Giże – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno

Inne 
 Giże – wieś na Litwie

Zobacz też 
 Giżewo